Il singolare maschile del torneo di tennis Canada Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Wojciech Fibak 6-4, 7-6, 6-2.

Teste di serie

 Guillermo Vilas (campione)

  Manuel Orantes (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1976